Hannan kan avse följande:

Personer
 Daniel Hannan  (född 1971), brittisk journalist, författare och konservativ politiker
 Scott Hannan (född 1979), kanadensisk ishockeyspelare

Företag
 Hannans – australiskt malmprospekteringsföretag med verksamhet i Sverige

Geografi

Australien
 Hannan Bay –  vik, New South Wales
 Hannans Star Mine – gruva i Western Australia

Japan
 Hannan – stad i Osaka prefektur

Kina
 Hannan, Wuhan – stadsdistrikt i Wuhan, Hubei-provinsen

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn